Jeffries ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Jeffries, US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Chris Jeffries (* 1978), kanadischer Skilangläufer
 Dean Jeffries (1933–2013), US-amerikanischer Designer und Maler
 Donald Jeffries (1941–2011), britischer Virologe
 Doug Jeffries (* 1966), US-amerikanischer Pornodarsteller, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hakeem Jeffries (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Herb Jeffries (1913–2014), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

 Jared Jeffries (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Jeffries (1744–1819), US-amerikanischer Arzt
 Lang Jeffries (1930–1987), kanadischer Schauspieler
 Lionel Jeffries (1926–2010), britischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Michael Jeffries (Mike Jeffries; * 1944), US-amerikanischer Manager

 Monica Jeffries (* 1985), polnisch-deutsche Sängerin, Komponistin, Produzentin
 Ron Jeffries (* 1939), US-amerikanischer Informatiker
 Stuart Jeffries (* 1962), britischer Journalist und Buchautor
 Tony Jeffries (* 1985), britischer Boxer
 Walter S. Jeffries (1893–1954), US-amerikanischer Politiker
 Zay Jeffries (1888–1965), US-amerikanischer Wissenschaftler und Manager

Sonstiges:
 Jeffries Bluff, Landspitze an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Jeffries-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Jeffries Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Jeffries Point, Landspitze von Cook Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Siehe auch:

 Jefferies
 Jeffreys